Windigo – figura della mitologia dei Nativi Americani appartenenti al popolo degli Algonchini
 Lake Windigo – lago nel Minnesota, negli Stati Uniti d'America
 Windigo Lake – lago nell'Ontario, in Canada
 Windigo Ranger Station – porto della Isle Royale, negli Stati Uniti d'America

Pagine correlate 
 Wendigo (disambigua)